"Mi Kazajistán" (, ) es el actual himno nacional de Kazajistán. Fue aprobado por el parlamento el 7 de enero de 2006. Esta canción patriótica fue escrita en 1956 durante la era soviética.

Historia 
La canción fue compuesta en 1956 por Shamsi Kaldayakov y Jumeken Najimedenov, e interpretada por la cantante kazaja Zhamal Omarova (1912 - 1976). La canción fue creada como respuesta al programa de las Tierras Vírgenes Soviéticas, que Nikita Jruschov impulsó para aumentar la producción agrícola para aliviar la escases de alimentos que asolaba al pueblo soviético. Se desconoce si la canción fue compuesta como celebración al programa o como protesta contra las autoridades de Moscú para convertir a la RSS de Kazajistán en el cultivo de maíz de Rusia.

Cuando Kazajistán se independiza de la Unión Soviética el 16 de diciembre de 1991, siendo la última república soviética en hacerlo, el país continua utilizando su himno soviético con nueva letra escrita, ahora titulándose Himno de la República de Kazajistán. Este himno estuvo vigente de 1992 hasta 2006, cuando se decide cambiar por Menıŋ Qazaqstanym.

Antes de su adopción oficial, el presidente Nursultán Nazarbáyev modificó ligeramente la letra de la canción en 2005 antes de su oficialización al año siguiente. El 7 de enero de 2006, el himno es interpretado por primera vez durante la toma de protesta de Nazarbáyev para su cuarto mandato.

Letra

Letra oficial en kazajo

Traducciones

Referencias

Enlaces externos
Grabación mp3

Kazajistán
Símbolos de Kazajistán
Música de Kazajistán
Idioma kazajo
Composiciones en re menor